

Film
The Lorelei – cortometraggio del 1913 diretto da J. Searle Dawley
The Lorelei – cortometraggio del 1931 diretto da Frank Moser

Televisione
The Lorelei – episodio del 1970 della serie tv Lancer